Iron é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Iron (Michigan)
Condado de Iron (Missouri)
Condado de Iron (Utah)
Condado de Iron (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos